Риволвърхелд е немска рок група от Хамбург, създадена през 2002. Първоначалното ѝ име е Manga, след което през 2004 я преименуват на Tsunamikiller, но впоследствие решават да сменят името на Revolverheld, след земетресението в Индийския океан.

История 
Риволвърхелд започват кариерата си като поддържащи за Donots, Silbermond и Udo Lindenberg. След това през 2004 г. подписват със звукозаписната компания Sony BMG. Първият им сингъл, наречен Generation Rock, е издаден през юни 2005 г. и влиза директно в немските класации. Заедно с продуцента Клеменс Мацник първия им албум е продуциран и излиза през септември 2005 година.

На 7 юли 2007 пеят на Live Earth в Хамбург.

Дискография

Албуми

Сингли 

Германски рок групи
Музикални групи в Хамбург
Основани в Германия през 2003 година